Salzbergstraße steht für:
 Salzbergstraße (Berchtesgaden), siehe Liste der Baudenkmäler in Berchtesgaden
 Salzbergstraße (Wernigerode)